Old Fort puede referirse a:
 Old Fort (Carolina del Norte)
 Municipio de Old Fort (condado de McDowell, Carolina del Norte)
 Old Fort (Ohio)